Pirkənd – centro abitato del distretto di Ağdaş, in Azerbaigian
 Pirkənd – centro abitato del distretto di Ucar, in Azerbaigian